A 2020-as FIA Formula–2 bajnokság a sorozat negyedik versenyszezonja volt. A Formula–1 betétfutamaként bonyolították le. A bajnokságot a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) szankcionálta. A bajnokság eredetileg március 21-én kezdődött volna meg a Bahrain International Circuit aszfaltcsíkján és november 29-én ért volna véget a Yas Marina Circuit versenypályán, azonban a  koronavírus-járvány miatt a versenynaptár összetétele jelentősen megváltozott. Ennek értelmében a szezon július 4-én indult el a Red Bull Ringen, és december 6-án ért véget Bahreinben.

Az egyéni címvédő Nyck de Vries a Formula–E bajnokságban folytatta pályafutását. A bajnokságot Mick Schumacher nyerte, a konstruktőrök közt pedig a Prema Racing győzedelmeskedett a pontversenyben.

Tesztek

Szezon előtt 
A szezon előtti kollektív teszteket március 1. és március 3.-a között tartották a Bahrain International Circuit versenypályán.

Szezon után 
A szezon utáni teszteket december 8. és december 10.-e között tartják a Bahrain International Circuit versenypályán.

Csapatok és versenyzők 
Az alábbi csapatok és versenyzők vettek részt a bajnokságban. Minden nevező a Dallara F2 2018-as modelljével és a Mecachrome V6-os turbómotorjával teljesítette a kiírást. A sorozat hivatalos gumibeszállítója az olasz Pirelli volt. A rajtszámokat pedig mindig az előző év konstruktőri tabelláján elért helyezések alapján adták ki. Ennek megfelelően a DAMS kapta az 1–2-es, míg egy új csapat, a Hitech Grand Prix a 24–25-ös leosztást. Ettől a szezontól kezdve senki nem vehette igénybe a 19-es számot, ugyanis azt visszavonultatták Anthoine Hubert tiszteletére, a 13-ast pedig alapból nem adják ki.

Átigazolások

Csapatváltások 
 Artyom Markelov; BWT Arden pilóta → HWA Racelab pilóta
 Giuliano Alesi; Trident pilóta → HWA Racelab pilóta
 Szató Marino; Campos Racing pilóta → Trident pilóta
 Nyikita Mazepin; ART Grand Prix pilóta → Hitech Grand Prix pilóta
 Luca Ghiotto; UNI-Virtuosi Racing pilóta → Hitech Grand Prix pilóta
 Callum Ilott; Sauber Junior Team by Charouz pilóta → UNI-Virtuosi Racing pilóta
 Sean Gelael; Prema Racing pilóta → DAMS pilóta
 Louis Delétraz; Carlin pilóta → Charouz Racing System pilóta
 Macusita Nobuharu; Carlin pilóta → MP Motorsport pilóta

Újonc pilóták 
 Christian Lundgaard; FIA Formula–3 bajnokság, ART Grand Prix pilóta → ART Grand Prix pilóta
 Marcus Armstrong; FIA Formula–3 bajnokság, Prema Racing pilóta → ART Grand Prix pilóta
 Robert Svarcman; FIA Formula–3 bajnokság, Prema Racing pilóta → Prema Racing pilóta
 Jehan Daruvala; FIA Formula–3 bajnokság, Prema Racing pilóta → Carlin pilóta
 Cunoda Júki; FIA Formula–3 bajnokság, Jenzer Motorsport pilóta → Carlin pilóta
 Pedro Piquet; FIA Formula–3 bajnokság, Trident pilóta → Charouz Racing System pilóta
 Felipe Drugovich; FIA Formula–3 bajnokság, Carlin pilóta → MP Motorsport pilóta
 Guilherme Samaia; Euroformula Open, Teo Martín Motorsport pilóta → Campos Racing pilóta

Visszatérő pilóták 
 Dan Ticktum; Formula Regionális Európa-bajnokság, Van Amersfoort Racing pilóta → DAMS pilóta
 Roy Nissany; → Trident pilóta

Távozó pilóták
  Nicholas Latifi; DAMS pilóta → Formula–1, Williams pilóta
 Sérgio Sette Câmara; DAMS pilóta → Super Formula, B-Max Racing Motopark pilóta
 Tatiana Calderón; BWT Arden pilóta → Super Formula, Drago Corse Three Bond és Európai Le Mans-széria, Richard Mille Racing Team pilóta
 Nyck de Vries; ART Grand Prix pilóta → Formula–E, Mercedes-Benz EQ Formula E Team pilóta
 Matyevosz Iszakjan; Sauber Junior Team by Charouz pilóta → Európai Le Mans-széria, Inter Europol Competition pilóta
 Jordan King; MP Motorsport pilóta → WEC, Team LNT pilóta
 Mahaveer Raghunathan; MP Motorsport pilóta → ?

Versenyzőcserék

Újonc csapatok 
 HWA Racelab
 Hitech Grand Prix

Távozó csapatok 
 Arden International

Szabályváltozások 
 A csapatok a szezontól kezdődően 18 colos gumikkal versenyeztek. Ezzel segítették a Pirelli munkáját, miután a Formula–1-es csapatok is ezeket a gumikat használják a 2021-es szezontól az FIA tervei szerint.

Versenynaptár 
2019. szeptember 17-én az FIA közzétette az eredeti Formula–2-es versenynaptárat, amelyet aztán többször is módosítani kellett.

Az alábbi versenyek törlésre kerültek a koronavírus-járvány miatt.

Változások
 Mivel a koronavírus-járvány következtében több verseny elhalasztásra vagy törlésre került, ezért a bajnokság a szokásoktól eltérően nem mindenhol rendez két futamot. 
 2020 júniusában A Formula–1 bejelentette a módosított versenynaptárát, amelyet a kísérőszériák is követtek. Ennek megfelelően Ausztriában és Nagy-Britanniában például négyszer is pályára gurul a mezőny.
 2020. július 10-én a Formula–1 bejelentette a mugellói és szocsi versenypálya érkezését, a Formula–2 azonban csak az olasz aszfaltcsík érkezését erősítette meg.
 2020. július 29-én bejelentették, hogy a mezőny mégis elutazik az oroszországi helyszínre.
 2020. augusztus 25-én a Formula–1 után nem sokkal a Formula–2 is ismertette a végleges versnaptárát, amiben az utolsó forduló egy dupla hétvégével fog zárulni, Bahrainben, két különböző vonalvezetésen.

Eredmények

Összefoglaló

Pontrendszer

Versenyzők 

Megjegyzés:
† — Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 90%-át.
‡ — Az orosz forduló második versenyét félbe kellett szakítani. A mezőny nem teljesítette a versenytáv 75%-át, így mindössze fél pontokat osztottak ki.

Csapatok

Megjegyzés:
† — Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 90%-át.
‡ — Az orosz forduló második versenyét félbe kellett szakítani. A mezőny nem teljesítette a versenytáv 75%-át, így mindössze fél pontokat osztottak ki.

Megjegyzések 
 - A csapat 2020-ra elhagyta a Sauber Junior Team elnevezést, és 2018 óta újra Charouz Racing Systemként vannak fent a nevezési listán.
 - A leggyorsabb körért járó pontot Callum Ilott kapta, mivel Csou Kuan-jü a legjobb 10-en kívül zárt.
 - A leggyorsabb körért járó pontot Cunoda Júki kapta, mivel Roy Nissany a legjobb 10-en kívül zárt.
 - A leggyorsabb körért járó pontot Christian Lundgaard kapta, mivel Roy Nissany a legjobb 10-en kívül zárt.
 - A leggyorsabb körért járó pontot Csou Kuan-jü kapta, mivel Jehan Daruvala a legjobb 10-en kívül zárt.
 - A leggyorsabb körért járó pontot Mick Schumacher kapta, mivel Christian Lundgaard a legjobb 10-en kívül zárt.
 - A leggyorsabb körért járó pontot Dan Ticktum kapta, mivel Giuliano Alesi a legjobb 10-en kívül zárt.
 - A versenyt eredetileg Nyikita Mazepin nyerte, azonban egy utlagos időbüntetés következtében Cunoda Júki szerezte meg a győzelmet.
 - A leggyorsabb körért járó pontot Robert Svarcman kapta, mivel Jack Aitken a legjobb 10-en kívül zárt.
 - A leggyorsabb körért járó pontot Mick Schumacher kapta, mivel Cunoda Júki a legjobb 10-en kívül zárt.
 - A leggyorsabb körért járó pontot Csou Kuan-jü kapta, mivel Louis Delétraz a legjobb 10-en kívül zárt.
 - A leggyorsabb körért járó pontot Dan Ticktum kapta, mivel Christian Lundgaard a legjobb 10-en kívül zárt.
 - A leggyorsabb körért járó pontot Dan Ticktum kapta, mivel Louis Delétraz a legjobb 10-en kívül zárt.
 - A leggyorsabb körért járó pontot Cunoda Júki kapta, mivel Luca Ghiotto a legjobb 10-en kívül zárt.
 - A leggyorsabb körért járó pontot Cunoda Júki kapta, mivel Mick Schumacher a legjobb 10-en kívül zárt.

Jegyzetek

További információk 
 A Formula–2 hivatalos honlapja

 
Formula–2-es szezonok